Сезон 2014/2015 годов стал для ФК «Депортиво Ла-Корунья» 108-м в истории клуба и 43-м в главной испанской футбольной лиге.

Команда 2015/16

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Депортиво Ла-Корунья» в сезоне 2014/2015 годов.

Чемпионат Испании 2014/15 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2014/2015

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Депортиво Ла-Корунья»  
 ФК «Депортиво Ла-Корунья» в сезоне 2014/15 на сайте bdfutbol.com

2014/2015
Депортиво Ла-Корунья